Osoby o tym nazwisku:
 Alistair Overeem – holenderski kick-boxer i zawodnik MMA
 Casper van Overeem – holenderski mykolog
 Valentijn Overeem – holenderski zawodnik mieszanych sztuk walki